Kopydło – potok
 Kopydło – część Wisły (miasta)